Гана може да се отнася за:
 Гана, държава в Западна Африка
 Гана (империя), държава в Западна Африка през IV-XIII век
 Гана (град), Франция
 Гана (Индия), обществена организация в древна Индия
 Гана, вирусна болест при кучетата